Lake Francis (Francis Lake) steht für
Gewässer in 

USA
Francis Lake, Kalifornien
Lake Francis (New Hampshire)
Lake Francis (South Dakota)

Kanada
Lake Francis (Manitoba)
Australien
Lake Francis (Queensland)